Pistek oder Pištěk ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Pistek (* 1946), deutsche Schauspielerin, siehe Doris Arden
 Franz de Paula Pistek (1786–1846), böhmischer Geistlicher, Bischof von Tarnów und Erzbischof von Lemberg